Finländska Mästerskapsserien i fotboll 1970 bestod av 12 lag, och Reipas från Lahtis vann mästerskapet.

Slutställning

Referenser
Finland - Lista över sluttabeller (RSSSF)

1970 i Finland
Fotbollssäsongen 1970
1970